Coada Izvorului ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Coada Izvorului (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Coada Izvorului (Prahova), Dorf im Kreis Prahova